Philobryidae är en familj av musslor. Philobryidae ingår i ordningen Arcoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Philobryidae 19 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Philobryidae